

Patronyme
 Didier Decoin, (1945- ), est un scénariste et écrivain français.
 Henri Decoin, (1890-1969), était un écrivain, scénariste et réalisateur français.
 Julien Decoin (1985-), écrivain et assistant réalisateur français

Homonymie
Homonymie de patronyme